Bästlein ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Bästlein (1894–1944), deutscher Kommunist und Reichstagsabgeordneter sowie Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Hugo Bästlein (1868–?), deutscher Konsumgenossenschafter 
 Ulf Bästlein (* 1959), deutscher Sänger (Bassbariton)